Stahre ist der Familienname folgender Personen:

 Mikael Stahre (* 1975), schwedischer Fußballspieler
 Olof Stahre (1909–1988), schwedischer Reiter

Siehe auch:
 Stare (Begriffsklärung)